

Patronyme 

Bob Willen, footballeur américain
Joachim Willen (né en 1972), triathlète suédois
Niklas Willén (né en 1961), chef d'orchestre suédois

Prénom 
 
 Willen Dick (mort en 1947), skieur tchécoslovaque

Toponyme

Willen, quartier de Wittmund en Basse-Saxe

Willen, communauté du Manitoba

Voir aussi
Jacqueline Willener (1927-2016), femme politique et féministe suisse